Bakenhus steht für:

 Bakenhus (Großenkneten), Ortsteil von Großenkneten, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen

 Gerhard Bakenhus (1860–1939), deutscher Maler